NGC 454A, een onregelmatig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenix
 NGC 454B, een onregelmatig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenix